Il singolare maschile del Medibank International 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Dmitrij Tursunov era il detentore del titolo, ma ha perso al 1º turno contro Richard Gasquet.

David Nalbandian ha vinto in finale 6–3, 6–7(9), 6–2, contro Jarkko Nieminen.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Novak Đoković (semifinali)
  Gilles Simon (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (quarti)
  David Nalbandian (campione)

 Igor' Andreev (secondo turno)
 Tomáš Berdych (primo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Mardy Fish (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Medibank International Sydney 2009
ATP World Tour 2009